Die All England 1964 im Badminton fanden vom 1. bis zum 4. April 1964 in London statt. Sie waren die 54. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19640403.1.16.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19640405.2.94
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19640405.2.109

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1964
1964
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena